Psycharium är ett släkte av fjärilar. Psycharium ingår i familjen Somabrachyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Psycharium